János Palotai – calciatore ungherese
 Károly Palotai – arbitro di calcio e calciatore ungherese
 Oliver Palotai – musicista tedesco